Adamsburg ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adamsburg (Alabama), im DeKalb County
 Adamsburg (Missouri), im Gasconade County – nicht mehr existent
 Adamsburg (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Adamsburg (South Carolina), im Union County

Siehe auch:
 Adamsberg